Дніпровський пікінерний полк — поселенський легко кінний полк Російської армії озброєний списами, сформований переважно з українських козаків південної Полтавщини за участі балканських пандурських підрозділів.
 46-й піхотний Дніпровський полк — піхотний полк Російської імператорської армії.  Під час Наполеонівських війн: Дніпровський піхотний полк.